Plasa Sărata a fost una din plășile din județul interbelic Cetatea-Albă.

Istoric

Localități 
Uspenea

Alte articole 

 Lista județelor și a plășilor din România interbelică

Referințe

Legături externe 

 Județul Cahul

Fondări în 1918
Desființări în 1944
Plăși din județul Cetatea-Albă
Plăși din România Mare